Гриднева — женская форма фамилии .
 Гриднева, Алина Сергеевна (род. 1992) — российская фристайлистка, выступающая в лыжной акробатике.
 Гриднева, Ольга Георгиевна (род. 1933) — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Ишимского района Тюменской области, Герой Социалистического Труда (1972). См. также 
 Гриднево